Гео́рг Даль (; *, Суннемо, Вермланд, Швеція — , Крістінегамн, Швеція) — шведський науковець-іхтіолог і письменник-популяризатор науки; професор іхтіології в Національному університеті Колумбії (Богота, Колумбія).

З життєпису 
Даль народився в 1905 році у родині мисливця Вільгельма Даля та Еммі Карлссон. 

У 1936 році Даль одружився з Мартою Альтен, донькою власників ферми Йохана Альтена та Марії Ларссон. 

У 1936–1939 та 1946–1959 роках Даль здійснив кілька дослідницьких поїздок до Південної Америки, і в 1958 році він став професором Національного університету в Боготі, а в 1961 році очолив відділ рибознавства в Картахені (Departamento de Investigaciones Ictiologicas y Faunisticas). 

Він став членом Американської асоціації сприяння розвитку науки в 1956 році, Нью-Йоркської академії наук в 1957 році та Товариства систематичної зоології в 1958 році.

Георг Даль помер у 1979 році, похований на кладовищі в Крістінегамні.

З доробку і вшанування  
Георг Даль — автор величезного числа спеціалізованих праць із зоології, зокрема Південної Америки.

Його перу належать також низка науково-популярних описових книг з природи і культури Колумбії, перекладених різними мовами світу, зокрема російською в СРСР.
Бібліографія

 Snöpäls : en vildmarkens rovriddare  : biologiska skildringar för ungdom. Stockholm: Bonnier. 1926.  
 De grå från grottan : djurskildringar för ungdom. Stockholm: Bonnier. 1928.  
 De snabba vingarna : en berättelse om hökar. Stockholm: Natur o. kultur. 1929.  
 Sommarliv i Lappmarken : vandringsminnen och djurstudier. Stockholm: Natur och kultur. 1931. 
 En bilderbok om djur : 130 bilder med text. Stockholm: Natur o. kultur. 1932.  
 Djurens underbara liv : berättelser för ungdom. Del 1-4 / text av Georg Dahl och I. Lieberkind. Stockholm: Natur och kultur. 1932-1934. 
 Djuren i våra skogar. Vår underbara värld, 99-1629804-1 ; 1. Stockholm: Natur och kultur. 1933.  
 Trevliga kamrater : en ny bilderbok om djur. Stockholm: Natur o. kultur. 1933.  
 Sjöarnas och älvarnas djur. Vår underbara värld, 99-1629804-1 ; 7. Stockholm: Natur och kultur. 1933.  
 Djuren i vår fjällvärld. Vår underbara värld, 99-1629804-1. Stockholm: Natur och kultur. 1936.  
 Guld och vilt : äventyr i Colombia. Stockholm: Natur o. kultur. 1938. 
 Jaguar : den jagande skuggan. Stockholm: Natur och kultur. 1939.  
 Två år som indian : i Colombias urskogar. Stockholm: Natur och kultur. 1940.  
 Djungelfeber : sydamerikanska äventyr. Vår underbara värld, 99-1629804-1 ; 25. Stockholm: Natur och kultur. 1943.  
 Frågor och svar för jägare och fiskare. Malmö. 1944.  
 Sedan kommo spanjorerna : historisk roman från Sydamerika. Stockholm: Fahlcrantz & Gumælius. 1945. 
 Äventyrens män : berättelser om Latinamerikas erövring. Stockholm: Fahlcrantz & Gumælius. 1946.  
 Den odödlige conquistadoren och andra berättelser från Karibiska havets stränder. Stockholm: Fahlcrantz & Gumælius. 1947.  
 Jakt på änder och vadare. Stockholm: Fahlcrantz & Gumælius. 1948. 
 Örnöga och krigsgudens båge. Önskeböckerna, 99-0163881-X ; 186. Stockholm: Bonnier. 1958.  
 El "bocachico" : contribución al estudio de su biología y de su ambiente. Bogotá: Departamento de Pesca de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Magdalena y del Sinú-C.V.M. 1963.  
 Mangroveland : syner och minnen. Stockholm: Bonnier. 1963.  
 Den sista floden : tjugo år i Colombias urskogar. Stockholm: Bonnier. 1967.  
 Min vän José Dolores : en bok om Colombia. Stockholm: Bonnier. 1968.  
 De vilda vägarna : en färdkrönika från Orinocos bifloder. Stockholm: Bonnier. 1969.  
 Under min grannes träd. Stockholm: Bonnier. 1970.  
 Värmlandsminnen. Karlstad: NWT. 1970.  
 En värmländsk löskerkarl. Karlstad: NWT. 1971.  
 Från mitt afrikanska vattenhål. Stockholm: Bonnier. 1973.  
 Den långa rodden. Karlstad: NWT. 1973-1975. 
 (på lettiska) Paskutiné upé. Vilnius: Vaga. 1974. 
 En jägare minns. Karlstad: NWT. 1976.  
 Sagor om kärlek. Karlstad: NWT. 1977.
 Elfenbensskatten i Kamba Kunda : en historia för ungdom. Karlstad: NWT. 1978.  
 Livsrodd : dikter. Laholm: Settern. 1979. ISBN 9185274852
 Svanornas flykt : naturbok. Laholm: Settern. 1979. ISBN 91-85274-84-4 
</div>

У Колумбії, в Барранкільї створена і діє Гідробіологічна фундація імені Георга Даля.

Примітки 

Шведські зоологи
Шведські письменники
Персоналії:Богота